Аль-Муктафи — имя несколько аббасидских халифов

 Али аль-Муктафи — правил в Багдаде в 902—908 годах
 Мухаммад аль-Муктафи — правил в Багдаде в 1136—1160 годах